François Grosdidier, un homme politique français (1961 -).
 Marcel Grosdidier de Matons, un universitaire français (1885 - 1945).
 José Grosdidier de Matons, spécialiste de Romanos le Mélode (1924 - 1983)
 Dominique Grosdidier de Matons, spécialiste des reliures byzantines